Приозерск — топоним.

 Приозерск — город в России, административный центр Приозерского района Ленинградской области. 
 Приозерск — станция Октябрьской железной дороги.

См. также 
 Приозёрск — закрытый город в Карагандинской области Казахстана, административный центр полигона Сары-Шаган